Rio Bistra
Bistra (Alba)
Bistra (Zagreb)
Bistra (Maramureș)

Desambiguações de topônimos